Die 107. UCI-Bahn-Weltmeisterschaften fanden vom 12. bis 16. April 2017 in Hongkong statt. Damit wurden zum zweiten Mal in der Radsportgeschichte Bahnweltmeisterschaften in Asien ausgetragen, nach 1990 in Maebashi.

Wettkampfstätte war das 2013 eröffnete Hong Kong Velodrome, wo schon im Januar 2016 ein Lauf des Bahnrad-Weltcups ausgerichtet wurde.

Gemeldet waren 370 Sportlerinnen und Sportler aus 42 Ländern. Auf dem Programm standen 20 Wettbewerbe. Erstmals in der Geschichte des Bahnradsports wurde eine der ältesten Disziplinen, das Zweier-Mannschaftsfahren (Madison), auch von Frauen ausgefahren; bisher war diese Disziplin den Männern vorbehalten. Damit standen nun alle zehn Bahn-Disziplinen für Frauen und Männer auf dem Programm.

Der Bund Deutscher Radfahrer hatte Quotenplätze in 19 Rennen. Im Zweier-Mannschaftsfahren verpassten die deutschen Athletinnen die Qualifikation. In dieser Disziplin wurde bisher für Frauen – anders als in einigen Ländern wie etwa Australien oder den Niederlanden – bisher in Deutschland, der Schweiz und Österreich noch keine Meisterschaft ausgerichtet. Im Sprint, im Keirin sowie im 1000- beziehungsweise 500-Meter Zeitfahren der Männer und Frauen starteten jeweils zwei Deutsche, ebenso in der Einerverfolgung der Männer. British Cycling war der einzige Verband, dessen Fahrerinnen und Fahrer sich für alle Wettbewerbe qualifiziert haben.

Die australische Mannschaft war die erfolgreichste mit insgesamt elf Medaillen, darunter drei goldene, gefolgt von Frankreich mit insgesamt fünf Medaillen. Zwei der drei Goldmedaillen für Frankreich gingen auf das Konto von Benjamin Thomas. Die russische Mannschaft holte ebenfalls dreimal Gold, alle in den Kurzzeitdisziplinen. Die deutsche Mannschaft errang zwei Goldmedaillen, beide gewonnen von Kristina Vogel, die damit erstmals in ihrer Laufbahn Doppelweltmeisterin wurde.

Erstmals Weltmeister im Keirin wurde der Malaysier Azizulhasni Awang, nach zehn Jahren in der Elite, in denen er zweimal Silber und zweimal Bronze auf der Bahn errungen hatte. Damit wurde er auch der erste Weltmeister aus Malaysia in einer olympischen Disziplin. Dem Russen Denis Dmitrijew gelang nach vielen Jahren in der Weltspitze erstmals, den WM-Titel im Sprint zu gewinnen und ist der erste männliche Fahrer aus Russland, der in einer Kurzzeitdisziplin eine Einzelgoldmedaille gewann. Auch der Neuseeländer Ethan Mitchell schrieb für sein Land Radsportgeschichte, in dem er die erste Einzelmedaille im Sprint für Neuseeland gewann. Die Belgierinnen Lotte Kopecky und Jolien D’hoore wurden in einem von Stürzen geprägten Rennen erste Weltmeisterinnen der Radsportgeschichte im Zweier-Mannschaftsfahren. Die Australierin Amy Cure gewann eine Silbermedaille in der Mannschaftsverfolgung sowie jeweils Bronze in Omnium und Zweier-Mannschaftsfahren und ist somit die erste Bahnradsportlerin, ob männlich oder weiblich, die bei Weltmeisterschaften Medaillen in sechs verschiedenen Disziplinen gewann.

Die deutsche Fahrerin Gudrun Stock verbesserte den 19 Jahre alten deutschen Rekord von Judith Arndt in der Einerverfolgung über 3000 Meter von 3:34,420 Minuten auf 3:34,325 Minuten und belegte damit Platz neun. Im Zeitfahren der Männer wurden zwei Silbermedaillen vergeben, da der Tscheche Tomáš Bábek und der Franzose Quentin Lafargue die 1000 Meter in derselben Zeit (1:01,048 min.) absolvierten.

Zeitplan (Finale)

Resultate 
Legende: "G" = Zeit aus dem Finale um Gold; "B" = Zeit aus dem Finale um Bronze; "1" = Zeit aus der 1. Runde; "Q" = Zeit aus der Qualifikation

Sprint

Keirin

Zeitfahren

Teamsprint

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Scratch

Punktefahren

Omnium

Zweier-Mannschaftsfahren (Madison)

Medaillenspiegel

Aufgebote

Deutschland 
Frauen Kurzzeit
 Pauline Grabosch, Emma Hinze, Kristina Vogel, Miriam Welte
Männer Kurzzeit
 Maximilian Dörnbach, Joachim Eilers, Eric Engler, Robert Förstemann, Marc Jurczyk, Max Niederlag
Frauen Ausdauer
 Charlotte Becker, Tatjana Paller, Franziska Brauße, Gudrun Stock, Laura Süßemilch
Männer Ausdauer
 Henning Bommel, Maximilian Beyer, Theo Reinhardt, Kersten Thiele, Lucas Liß, Jasper Frahm

Österreich 
Männer Ausdauer
 Andreas Graf, Andreas Müller
Frauen Ausdauer
 Verena Eberhardt

Schweiz 
 Männer (Ausdauer)
 Olivier Beer, Claudio Imhof, Tristan Marguet, Frank Pasche, Loïc Perizzolo, Gaël Suter, Cyrille Thièry

Weblinks 
 Offizielle Website
 Resultate auf tissottiming.com

Einzelnachweise 

2017
Radsportveranstaltung 2017
Bahnradsport-Wettbewerb in Hongkong
Sai Kung District